Elm puede referirse a:

Localidades
Elm, una ciudad suiza. 
Elm Street, calle de residencia del ficticio asesino masivo Freddy Krueger.
Elm City, ciudad ubicada en Wilson, Carolina del Norte.
Elm Springs, ciudad ubicada en Benton, Arkansas.
Little Elm, ciudad ubicada en Denton, Texas.
Rock Elm, ciudad ubicada en Pierce, Winsconsin.
Elm Creek, villa ubicada en Buffalo, Nebraska.
Elm Groove, villa ubicada en Waukesha, Winsconsin.

Música
Deep Elm, Discográfica estadounidense.
Elm St., álbum debut de Ryan Cabrera.

Cine
Terror en la Calle Elm, nueva versión de la película original de Freddy Krueger.
Terror en la Calle Elm 5.
Terror en la Calle Elm 4.
Terror en la Calle Elm 3.
Terror en la Calle Elm 2.
Terror en la Calle Elm.

Personas
Rasmus Elm, futbolista sueco.
Viktor Elm, futbolista sueco.
David Elm, futbolista sueco.

Horticultura
Elm Bank

Programación 

 Elm (lenguaje de programación), lenguaje de programación funcional para crear aplicaciones web.